

496001–496100 

|-bgcolor=#FFC2E0
| 496001 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 496002 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 496003 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 496004 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#FFC2E0
| 496005 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 496006 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 496007 || || 27 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 496008 || || 15 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 496009 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 496010 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 496011 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 496012 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#FFC2E0
| 496013 || || 5 de març de 2008 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 496014 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 496015 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 496016 || || 7 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 496017 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#FFC2E0
| 496018 || || 1 de juliol de 2008 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 496019 || || 31 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 496020 || || 10 d'agost de 2008 || Hibiscus || S. F. Hönig, N. Teamo ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 496021 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 496022 || || 8 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 496023 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 496024 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 496025 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 496026 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 496027 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 496028 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 496029 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 496030 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#C2FFFF
| 496031 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 496032 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 496033 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 496034 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 496035 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 496036 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 496037 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 496038 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 496039 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 496040 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 496041 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 496042 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 496043 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 496044 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 496045 || || 1 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 496046 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 496047 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 496048 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 496049 || || 29 de desembre de 2008 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 496050 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 496051 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 496052 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 496053 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 496054 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 496055 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 496056 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 496057 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 496058 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 496059 || || 19 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 496060 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 496061 || || 4 d'abril de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 496062 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 496063 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 496064 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 496065 || || 27 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 496066 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 496067 || || 22 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 496068 || || 31 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 496069 || || 13 de setembre de 2009 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 496070 || || 28 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 496071 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 496072 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#C2FFFF
| 496073 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 496074 || || 14 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#C2FFFF
| 496075 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 496076 || || 17 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 496077 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 496078 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 496079 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 496080 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 496081 || || 25 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 496082 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 496083 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 496084 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 496085 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 496086 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 496087 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 496088 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 496089 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 496090 || || 24 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 496091 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 496092 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 496093 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 496094 || || 19 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 496095 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 496096 || || 14 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 496097 || || 9 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 496098 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 496099 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 496100 || || 13 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

496101–496200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 496101 || || 27 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 496102 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 496103 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 496104 || || 12 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 496105 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 496106 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 496107 || || 15 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 496108 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 496109 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 496110 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 496111 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 496112 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 496113 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#FA8072
| 496114 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 496115 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 496116 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 496117 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 496118 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 496119 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 496120 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 496121 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 496122 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 496123 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#FFC2E0
| 496124 || || 8 de març de 2010 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 496125 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 496126 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#FA8072
| 496127 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 496128 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 496129 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 496130 || || 15 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 496131 || || 9 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 496132 || || 17 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 496133 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 496134 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 496135 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 496136 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 496137 || || 6 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 496138 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 496139 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 496140 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 496141 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 496142 || || 7 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 496143 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 496144 || || 9 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 496145 || || 11 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 496146 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 496147 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 496148 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 496149 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 496150 || || 18 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 496151 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 496152 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 496153 || || 28 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 496154 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 496155 || || 1 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 496156 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 496157 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 496158 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 496159 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 496160 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 496161 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 496162 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 496163 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#FA8072
| 496164 || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 496165 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#C2FFFF
| 496166 || || 29 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 496167 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#C2FFFF
| 496168 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 496169 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 496170 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 496171 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 496172 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 496173 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#FFC2E0
| 496174 || || 1 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 496175 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 496176 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#FA8072
| 496177 || || 13 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 496178 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 496179 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 496180 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 496181 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 496182 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 496183 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 496184 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 496185 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 496186 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 496187 || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 496188 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 496189 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 496190 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 496191 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 496192 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 496193 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 496194 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 496195 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 496196 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 496197 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 496198 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 496199 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 496200 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

496201–496300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 496201 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 496202 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 496203 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 496204 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 496205 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 496206 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 496207 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 496208 || || 14 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 496209 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 496210 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 496211 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 496212 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 496213 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#FA8072
| 496214 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 496215 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 496216 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 496217 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 496218 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 496219 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 496220 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 496221 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 496222 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 496223 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 496224 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 496225 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 496226 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 496227 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 496228 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 496229 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#FFC2E0
| 496230 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 496231 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 496232 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 496233 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 496234 || || 18 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 496235 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 496236 || || 14 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 496237 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 496238 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 496239 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 496240 || || 17 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 496241 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 496242 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 496243 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 496244 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 496245 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 496246 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 496247 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 496248 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 496249 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 496250 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 496251 || || 9 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 496252 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 496253 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 496254 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 496255 || || 17 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 496256 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 496257 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 496258 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 496259 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 496260 || || 6 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 496261 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 496262 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 496263 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 496264 || || 24 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 496265 || || 31 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 496266 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 496267 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 496268 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 496269 || || 15 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 496270 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 496271 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 496272 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 496273 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 496274 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 496275 || || 8 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 496276 || || 14 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 496277 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 496278 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 496279 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 496280 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 496281 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 496282 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 496283 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 496284 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 496285 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 496286 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 496287 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 496288 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 496289 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 496290 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 496291 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 496292 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#C2FFFF
| 496293 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 496294 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 496295 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 496296 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 496297 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 496298 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 496299 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#C2FFFF
| 496300 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|}

496301–496400 

|-bgcolor=#fefefe
| 496301 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#C2FFFF
| 496302 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 496303 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 496304 || || 4 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 496305 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 496306 || || 9 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 496307 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 496308 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 496309 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 496310 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 496311 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 496312 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 496313 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 496314 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#C2E0FF
| 496315 || || 8 de febrer de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=316 bgcolor=#FA8072
| 496316 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 496317 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 496318 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 496319 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 496320 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 496321 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 496322 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 496323 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#FA8072
| 496324 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 496325 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#FFC2E0
| 496326 || || 1 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=327 bgcolor=#FFC2E0
| 496327 || || 22 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 496328 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 496329 || || 11 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 496330 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 496331 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 496332 || || 27 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 496333 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#FA8072
| 496334 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 496335 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 496336 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 496337 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 496338 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 496339 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 496340 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 496341 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 496342 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 496343 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 496344 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 496345 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 496346 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 496347 || || 23 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 496348 || || 24 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 496349 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 496350 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 496351 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 496352 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 496353 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 496354 || || 20 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 496355 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 496356 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 496357 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 496358 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 496359 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 496360 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 496361 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 496362 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 496363 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 496364 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 496365 || || 2 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 496366 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 496367 || || 27 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 496368 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 496369 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 496370 || || 2 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 496371 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 496372 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 496373 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 496374 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 496375 || || 27 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 496376 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 496377 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 496378 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 496379 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 496380 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 496381 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 496382 || || 19 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 496383 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 496384 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 496385 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 496386 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 496387 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 496388 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 496389 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 496390 || || 15 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 496391 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#FA8072
| 496392 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 496393 || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 496394 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 496395 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 496396 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 496397 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 496398 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 496399 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 496400 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|}

496401–496500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 496401 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 496402 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 496403 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 496404 || || 27 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 496405 || || 2 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 496406 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 496407 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 496408 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 496409 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 496410 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 496411 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 496412 || || 17 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 496413 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 496414 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 496415 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 496416 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 496417 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#FA8072
| 496418 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#C2FFFF
| 496419 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 496420 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 496421 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 496422 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 496423 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 496424 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 496425 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 496426 || || 29 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 496427 || || 23 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 496428 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 496429 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 496430 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 496431 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 496432 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 496433 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 496434 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 496435 || || 1 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#FA8072
| 496436 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 496437 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 496438 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 496439 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 496440 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 496441 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 496442 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 496443 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 496444 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 496445 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 496446 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 496447 || || 26 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 496448 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 496449 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 496450 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#FA8072
| 496451 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 496452 || || 18 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 496453 || || 5 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 496454 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 496455 || || 6 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 496456 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#FA8072
| 496457 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 496458 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 496459 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 496460 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 496461 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 496462 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 496463 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 496464 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 496465 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 496466 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 496467 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 496468 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 496469 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 496470 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 496471 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 496472 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 496473 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 496474 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 496475 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 496476 || || 2 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 496477 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 496478 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 496479 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 496480 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 496481 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 496482 || || 16 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 496483 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 496484 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 496485 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 496486 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 496487 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 496488 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 496489 || || 1 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 496490 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 496491 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 496492 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 496493 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 496494 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 496495 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 496496 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 496497 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 496498 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 496499 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 496500 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

496501–496600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 496501 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 496502 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 496503 || || 24 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 496504 || || 21 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 496505 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 496506 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 496507 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 496508 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 496509 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 496510 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 496511 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 496512 || || 27 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 496513 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 496514 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 496515 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 496516 || || 15 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 496517 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 496518 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 496519 || || 4 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 496520 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 496521 || || 5 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 496522 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 496523 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 496524 || || 14 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 496525 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 496526 || || 25 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 496527 || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 496528 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 496529 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 496530 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 496531 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 496532 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 496533 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 496534 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 496535 || || 6 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 496536 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 496537 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 496538 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 496539 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 496540 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 496541 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 496542 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 496543 || || 22 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 496544 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 496545 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 496546 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 496547 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 496548 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 496549 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 496550 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 496551 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 496552 || || 5 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 496553 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 496554 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 496555 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 496556 || || 1 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 496557 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 496558 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 496559 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 496560 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 496561 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 496562 || || 4 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 496563 || || 11 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 496564 || || 19 de novembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 496565 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 496566 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 496567 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 496568 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 496569 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 496570 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 496571 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 496572 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 496573 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 496574 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 496575 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 496576 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 496577 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 496578 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 496579 || || 8 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 496580 || || 5 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 496581 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 496582 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 496583 || || 1 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 496584 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 496585 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 496586 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 496587 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 496588 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 496589 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 496590 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 496591 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 496592 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 496593 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 496594 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 496595 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 496596 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 496597 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 496598 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 496599 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 496600 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

496601–496700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 496601 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 496602 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 496603 || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#C2FFFF
| 496604 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 496605 || || 8 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 496606 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 496607 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 496608 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 496609 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 496610 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 496611 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 496612 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 496613 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 496614 || || 29 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 496615 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 496616 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 496617 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#C2FFFF
| 496618 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 496619 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 496620 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 496621 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 496622 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 496623 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 496624 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 496625 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 496626 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 496627 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 496628 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 496629 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 496630 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 496631 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 496632 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 496633 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 496634 || || 12 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 496635 || || 13 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 496636 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 496637 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 496638 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 496639 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#FA8072
| 496640 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 496641 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 496642 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 496643 || || 21 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 496644 || || 4 de març de 2006 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 496645 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 496646 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 496647 || || 22 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 496648 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 496649 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 496650 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 496651 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 496652 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 496653 || || 22 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 496654 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 496655 || || 6 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 496656 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 496657 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 496658 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 496659 || || 20 de març de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 496660 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 496661 || || 7 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 496662 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 496663 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 496664 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 496665 || || 11 de maig de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 496666 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 496667 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 496668 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 496669 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 496670 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 496671 || || 14 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 496672 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 496673 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 496674 || || 14 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 496675 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 496676 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 496677 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 496678 || || 10 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 496679 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 496680 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 496681 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 496682 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 496683 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 496684 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 496685 || || 16 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 496686 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 496687 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 496688 || || 12 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 496689 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 496690 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 496691 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 496692 || || 17 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 496693 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 496694 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 496695 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 496696 || || 28 d'agost de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 496697 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 496698 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 496699 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 496700 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

496701–496800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 496701 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 496702 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 496703 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 496704 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 496705 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 496706 || || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 496707 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 496708 || || 27 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 496709 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 496710 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 496711 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 496712 || || 27 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 496713 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 496714 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 496715 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 496716 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 496717 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 496718 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 496719 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 496720 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 496721 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 496722 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 496723 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 496724 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 496725 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 496726 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 496727 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 496728 || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 496729 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 496730 || || 6 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 496731 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 496732 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 496733 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 496734 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 496735 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 496736 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 496737 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 496738 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 496739 || || 21 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 496740 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 496741 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 496742 || || 13 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 496743 || || 17 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 496744 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 496745 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 496746 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 496747 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 496748 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 496749 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 496750 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 496751 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 496752 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 496753 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 496754 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 496755 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 496756 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 496757 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 496758 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 496759 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 496760 || || 11 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 496761 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 496762 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 496763 || || 31 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 496764 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 496765 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 496766 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 496767 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 496768 || || 20 de febrer de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 496769 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 496770 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 496771 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 496772 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 496773 || || 8 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 496774 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 496775 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 496776 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 496777 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 496778 || || 17 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 496779 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 496780 || || 11 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 496781 || || 23 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 496782 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 496783 || || 29 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 496784 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 496785 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 496786 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 496787 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 496788 || || 18 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 496789 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 496790 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 496791 || || 25 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 496792 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 496793 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 496794 || || 24 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 496795 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 496796 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 496797 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 496798 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 496799 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 496800 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

496801–496900 

|-bgcolor=#fefefe
| 496801 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 496802 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 496803 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 496804 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 496805 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 496806 || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 496807 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 496808 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 496809 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 496810 || || 20 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#FA8072
| 496811 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 496812 || || 13 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 496813 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 496814 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 496815 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#FFC2E0
| 496816 || || 27 d'octubre de 1989 || Steward || D. L. Rabinowitz, J. V. Scotti || APOPHA ||  —
|-id=817 bgcolor=#FFC2E0
| 496817 || || 1 de novembre de 1989 || Siding Spring || Q. A. Parker || APOPHA ||  —
|-id=818 bgcolor=#FFC2E0
| 496818 || || 9 de setembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=819 bgcolor=#FA8072
| 496819 || || 2 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 496820 || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 496821 || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 496822 || || 27 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 496823 || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 496824 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 496825 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 496826 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 496827 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 496828 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 496829 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 496830 || || 28 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 496831 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 496832 || || 17 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 496833 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#FA8072
| 496834 || || 9 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 496835 || || 5 d'abril de 1997 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 496836 || || 25 de juliol de 1998 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#FFC2E0
| 496837 || || 21 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 496838 || || 24 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 496839 || || 26 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 496840 || || 25 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 496841 || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 496842 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 496843 || || 4 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 496844 || || 8 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 496845 || || 9 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 496846 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 496847 || || 14 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 496848 || || 1 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 496849 || || 9 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 496850 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 496851 || || 20 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 496852 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 496853 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 496854 || || 6 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 496855 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 496856 || || 30 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 496857 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 496858 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 496859 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#FFC2E0
| 496860 || || 12 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=861 bgcolor=#FFC2E0
| 496861 || || 27 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 496862 || || 27 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#FA8072
| 496863 || || 4 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 496864 || || 5 de febrer de 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 496865 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 496866 || || 5 de maig de 2000 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 496867 || || 29 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#FA8072
| 496868 || || 31 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#FFC2E0
| 496869 || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 496870 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 496871 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#FA8072
| 496872 || || 22 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#FA8072
| 496873 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#FA8072
| 496874 || || 5 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 496875 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 496876 || || 6 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 496877 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 496878 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 496879 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 496880 || || 4 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 496881 || || 10 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 496882 || || 24 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 496883 || || 22 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 496884 || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 496885 || || 23 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 496886 || || 27 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 496887 || || 29 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 496888 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 496889 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#FA8072
| 496890 || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 496891 || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 496892 || || 30 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 496893 || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 496894 || || 30 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#FA8072
| 496895 || || 15 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#FA8072
| 496896 || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#FA8072
| 496897 || || 19 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 496898 || || 13 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 496899 || || 27 de març de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 496900 || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || SKADS ||  ||  —
|}

496901–497000 

|-bgcolor=#FFC2E0
| 496901 || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 496902 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 496903 || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 496904 || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 496905 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 496906 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 496907 || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 496908 || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 496909 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 496910 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 496911 || || 16 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 496912 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 496913 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 496914 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 496915 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#FA8072
| 496916 || || 30 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 496917 || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 496918 || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 496919 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 496920 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 496921 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 496922 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 496923 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 496924 || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 496925 || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 496926 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 496927 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 496928 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 496929 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 496930 || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 496931 || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 496932 || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 496933 || || 10 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 496934 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 496935 || || 19 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 496936 || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 496937 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 496938 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 496939 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 496940 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 496941 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 496942 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 496943 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 496944 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 496945 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 496946 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 496947 || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 496948 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 496949 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 496950 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 496951 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 496952 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 496953 || || 10 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 496954 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 496955 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 496956 || || 11 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 496957 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 496958 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 496959 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 496960 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 496961 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#FFC2E0
| 496962 || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT || APO ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 496963 || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 496964 || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#FA8072
| 496965 || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 496966 || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 496967 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 496968 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 496969 || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#FA8072
| 496970 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 496971 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 496972 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 496973 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 496974 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 496975 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 496976 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 496977 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 496978 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 496979 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 496980 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#FFC2E0
| 496981 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 496982 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 496983 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 496984 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 496985 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 496986 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 496987 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 496988 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 496989 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 496990 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 496991 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 496992 || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 496993 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 496994 || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 496995 || || 9 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 496996 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 496997 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 496998 || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 496999 || || 6 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 497000 || || 29 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)-(500000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)